Никола́й Семёнович Трико́вский ( — ) — российский и советский военачальник, генерал-лейтенант (1917), трижды георгиевский кавалер (1905, 1906, 1915).

Биография 
Родился в Минской губернии. Образование получил в Минской духовной семинарии (окончил 4 класса). Православный. В службу вступил 5 июля 1884 года. Окончил Рижское пехотное юнкерское училище. Выпущен в 117-й пехотный Ярославский полк. Подпоручик (ст. 01.09.1884). Поручик (ст. 01.09.1890). Младший офицер Виленского пехотного юнкерского училища с 27.08.1898 г. Штабс-Капитан (ст. 15.03.1899). Состоял адъютантом и делопроизводителем Виленского пехотного юнкерского училища (1 год). Командовал юнкерскими ротой (4 года и 7 месяцев) и батальоном (2 года, 10 месяцев и 24 дня). Капитан (ст. 06.05.1900).

Участник русско-японской войны 1904-05 в составе 4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, за боевые отличия награждён Золотым оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 13.02.1905). Подполковник (пр. 1905; ст. 28.09.1904; за боевые отличия).

Командир отдельного батальона (23.11.1905-16.03.1909). Полковник (пр. 1907; ст. 26.11.1907; за отличие). Командир 104-й пехотного Устюжского генерала князя Багратиона полка (с 16.03.1909), во главе которого вступил в войну в составе 26-й пехотной дивизии.

Участник похода в Восточную Пруссию в 08.-09.1914. Генерал-майор (1915; ст. 31.08.1914). Командир бригады 3-й Сибирской стрелковой дивизии (с 09.02.1915). В бою 14.02.1915, командуя правым боевым участком, под сильным огнём противника занял высоту, чем значительно облегчил положение Гродненской крепости и всей армии. За это награждён орденом Св. Георгия 3-й ст. (ВП 26.04.1915; за отличия командующим 104-м пехотным Устюжским полком). Командующий 3-й Сибирской стрелковой дивизией (с 07.10.1915). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Генерал-лейтенант (пр. 04.04.1917). После Февральской революции 06.04.1917 назначен командиром 2-го Сибирского армейского корпуса. 17.07.1917 заменён ген. В. Ф. Новицким.

Добровольно вступил в РККА. По воспоминаниям бывшего командира 3-го отдельного Сибирского корпуса генерал-майора В. М. Молчанова:

В феврале-марте 1918 года — военрук Старо-Русского отряда. Работал преподавателем в школе командиров «Выстрел». Позже — редактор журнала «Выстрел».

Умер и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок 1, ряд 9, № 10).

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1902)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1905)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 13.02.1905) За бои 28-30 сентября 1904 года при сражении на Шахэ
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1911)
 Золотое оружие «За храбрость» (ВП 23.04.1906)
 Орден Святого Георгия 3-й ст. (ВП 26.04.1915).
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1915)

Примечания

Литература 
 А. Н. Антонов. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900 г. стр. сп. 19. Летопись войны с Японией 1904—1905 гг. № 84 за 1905 год.
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913.
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб. 1914.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916.
 Журнал «Нива» № 25, 1915. (фото)
 А. Г. Кавтарадзе. Военные специалисты на службе республики Советов 1917—1920 гг. М. 1988.
 С.Кипнис. Новодевичий мемориал. М. 1998.
 К. А. Залесский. Кто был кто в первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь. М. 2003.
 В. М. Шабанов. Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Библиографический справочник. М. «Русский мир». 2004.
 Э. Э. Исмаилов.'' Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М. 2007.

Ссылки 
 
 Ступени № 1(17). Былое. С оружием в руках.
 Биография на Hronos
 Фото на Летописи войны с Японией 1904—1905 гг.
 Выписка из ВП 13.02.1905
 Русский генералитет накануне Гражданской войны

Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Генерал-лейтенанты (Российская империя)